Hek (afrastering), een afrastering
achtersteven of hek, het uiterste achtereind van een scheepsromp
Hekje, een leesteken

Personen met de achternaam Hek
Tom van 't Hek, een Nederlandse hockeyer
Youp van 't Hek, een Nederlandse cabaretier

Zie ook 
HEC (doorverwijspagina)